Öster-Vallsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öster-Vallsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (12,5 ha)
Öster-Vallsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (28 ha)

Se även
Vallsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn